Maria Teresa de Borbó-Dues Sicílies (emperadriu d'Àustria) (1772 - 1807)
 Maria Teresa de Borbó-Dues Sicílies (princesa de Hohenzollern-Sigmaringen) (1867 - 1909).